Anicius Faustus war ein Zweig der römischen Familie der Anicier und Namensbestandteil folgender Personen:

* Quintus Anicius Faustus, Legat von Numidien 197–201 n. Chr., Suffektkonsul 198, 217–219 n. Chr. Prokonsul in Asia
 Anicius Faustus Paulinus, Konsul vor 230 n. Chr.
 Sextus Cocceius Anicius Faustus Paulinus, proconsul Africae im 3. Jahrhundert
 Anicius Faustus (Konsul 298), zweifacher Konsul im 3. Jahrhundert, wahrscheinlich identisch mit Marcus Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus
 Marcus Cocceius Anicius Faustus Flavianus, Patricius, Consularis Numidiae im 4. Jahrhundert
 Sextus Anicius Faustus Paulinus (Konsul 325)

Anicius und Faustus sind außerdem Namensbestandteile von:
 Anicius Probus Faustus, Konsul 490
 Anicius Faustus Albinus Basilius, patricius und Konsul 541